Latex může být:

 Latex – bílá tekutina vznikající v mléčnicích některých rostlin, mj. stromů kaučukovníků
 Latex (nátěrová hmota) – komerční název pro syntetickou nátěrovou hmotu vyrobenou na bázi polyvinylacetátu
 Latex (oblečení) 
 LaTeX – software pro sazbu složitějších dokumentů.